Лос Тревињо има више значења:

 Лос Тревињо (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Тревињо (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Тревињо, Лос Трес Метатес (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Тревињо (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Тревињо (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Тревињо (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Тревињо (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Тревињо (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику